Эдуа́рд Анато́льевич Изме́стьев (род. 25 апреля 1971 года, Кизел, Пермская область) — российский композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд-продюсер и исполнитель песен. До февраля 2014 года выступал в образе Андрея Бандеры. Пятикратный обладатель премии «Шансон года».

Биография

Дискография

Номерные альбомы 
 2007 — «Потому что люблю»
 2009 — «Не любить невозможно»
 2011 — «Прикосновение»
 2014 — «Зачарованное сердце»
 2017 --- Чтобы хотелось жить...
 2021--- Любовь всегда права

Совместные проекты 
 2009 — Андрей Бандера и Рада Рай — Музыкальная история о любви

Источники

Ссылки 
 Биография Андрея Бандеры на сайте «Радио шансон» 
 Эдуард Изместьев: «Пою под своим именем» — эксклюзивное интервью сайту «Радио шансон» 
 Интервью А.Бандеры «Советской Белоруссии»
 А.Бандера в «Казанских ведомостях»

Исполнители русского шансона